Thomas F. Geraghty –  giurista
 Thomas J. Geraghty – (1883-1945), sceneggiatore statunitense